Miasta w USA:
 Covert – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
Gminy w USA:
 Covert (ang. Covert Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Covert (ang. Covert Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Covert (ang. Covert Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca